Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1937 года.

Аргентина

Бразилия

Уругвай

Парагвай

Перу

Чили 

1937